Dicentrarchus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Gill, 1860. Dicentrarchus ingår i familjen egentliga havsabborrfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga havsabborrfiskar
Dicentrarchus